Parrilla peut faire référence à :

Patronyme 
 Bruno Rodríguez Parrilla (1958- ), diplomate et homme politique cubain ;
 Lana Parrilla (1977- ), actrice américaine ;
 Pilar Castro Parrilla (1970- ), connue sous le nom de Pilar Castro, actrice espagnole ;
 Tío Parrilla, danseur et chanteur espagnol de flamenco ;

Toponyme 
 La Parrilla, commune espagnole de la communauté autonome de Castille-et-León, dans la province de Valladolid ;
 San Lorenzo de la Parrilla, commune espagnole de la communauté autonome de Castille-La Manche, dans la province de Cuenca.

Homonymie de patronyme